Llano Largo – comune (corregimiento) del distretto di Los Santos, Repubblica di Panama
 Llano Largo – montagna della Colombia